François Samazeuilh (1713-1783), maître chirurgien et jurat de Samazan, près de Casteljaloux.
 François Samazeuilh (1781-1874), fondateur de la banque F. Samazeuilh et fils de Bordeaux.
 Jean-François Samazeuilh (1790-1875), avocat et historien régional français.
 Gustave Samazeuilh (1877-1967), compositeur français.
 Jean Samazeuilh (1891-1967), journaliste et joueur de tennis français, cousin du compositeur Gustave Samazeuilh.

Notes et références